Le Xian de Wanrong est une subdivision administrative de la province du Shanxi en République populaire de Chine ;
 La ville de Wanrong est une subdivision administrative de la province de Taïwan en République de Chine.